Ґомпа або лінг (Gompa або ling) — укріплені поселення, часто вони розглядаються як поєднання фортеці, монастиря і університету.
 Дубді-Ґомпа, Дубді-Ґомпа або монастир Дубді (Dubdi Gompa — «укриття») — буддистський монастир-ґомпа в індійському штаті Сіккім.